Коробовщинская (также - Карабовщинская) — остановочный пункт / пассажирская платформа однопутной неэлектрифицированной линии Бельково-Иваново Ярославского региона Северной железной дороги, расположен в поселке Коробовщинский Раздольевского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Турникетов, вокзала и касс нет. Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Пассажирское сообщение 
Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются. На платформе имеет остановку пригородный поезд на тепловозной тяге Иваново — Александров. По состоянию на май 2019 года — 1 пара поездов в сутки ежедневно; время движения от станции Александров составляет 1 час 14 минут (по отдельным летним дням в расписании - 1 час 45 минут), до Александрова - 1 час 9 минут, от станции Иваново - 3 часа 58 минут, до станции Иваново - 3 часа 7 минут ежедневно (3 часа 10 минут по отдельным летним дням в расписании).

Ближайшие населенные пункты 
Платформа Коробовщинская расположена в одноименном поселке, к западу от платформы проходит переезд дороги, отходящей от трассы 17К-9 на юг в деревни Раздольевского сельского поселения Кольчугинского района. В 2 км. к югу от платформы по данной автодороге расположена деревня Воронцово, в 4 км к югу от платформы по автодороге расположена деревня Новофетинино , в 6 км. к югу от платформы по автодороге расположена деревня Мильтино.

Примечания

Ссылки
 Паспорт остановочного пункта Коробовщинская на railwayz.info
 платформа Коробовщинская на Яндекс.Картах
 Пригородные поезда по платформе Коробовщинская

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кольчугинского района